Плодовоя́гідне () — село у складі Меркенського району Жамбильської області Казахстану. Входить до складу Жамбильського сільського округу.

У радянські часи село називалось Плодовоягідний.

Населення — 1918 осіб (2009; 1930 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Меркенського району
Села Жамбильської області